Skrajna Salatyńska Przełęcz
 Pośrednia Salatyńska Przełęcz
 Zadnia Salatyńska Przełęcz